Некипелова — русская фамилия, женская форма фамилии Некипелов.

Известные носители 
Некипелова, Лариса Вениаминовна (род. 1960) — российская актриса театра, кино и дубляжа.